Hamearis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1819. Enligt Catalogue of Life ingår Hamearis i familjen Riodinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen juvelvingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar
Hamearis (Riodinidae)